Delaware Water Gap bezeichnet 
 ein Durchbruchstal des Delaware Rivers 
 Delaware Water Gap (Borough), eine Gemeinde in Pennsylvania
 Delaware Water Gap National Recreation Area, ein Naherholungsgebiet in Pennsylvania